Птички певчие может означать:
 Певчие воробьиные птицы;
 «Птички певчие» — русский вариант названия оперетты «Перикола» (1868) Жака Оффенбаха;
 «Птички певчие» (1896) — сборник рассказов Александра Амфитеатрова